Mate. Feed. Kill. Repeat – debiutancki longplay zespołu Slipknot. Wydany 13 czerwca 1996 roku w nakładzie 1000 egzemplarzy. Album łączy wiele gatunków muzyki alternatywnej oraz popularnej, takich jak: death metal, thrash metal, disco, funk, jazz czy hip-hop. Członkowie zespołu nie liczą tego albumu w swej dyskografii, jednak utwory z niego grają na koncertach.

Utwory "Only One" i "Tattered & Torn" zostały ponownie nagrane w 1999 (już z Coreyem Taylorem jako wokalistą) na oficjalny debiut zespołu zatytułowany Slipknot. Fragment utworu "Slipknot" został wykorzystany w utworze "(sic)" z albumu Slipknot. Utwór "Gently" został ponownie nagrany w 2001 na album Iowa, jednakże w późniejszej wersji pominięto akustyczny wstęp. Utwór "Killers are Quiet" został ponownie nagrany w 2001 ze zmienionym tekstem i tytułem (na "Iowa") znalazł się na albumie o tym samym tytule.

Lista utworów 
 "Slipknot" - 6:55
 "Gently" - 5:16
 "Do Nothing / Bitchslap" - 4:19
 "Only One" - 2:34
 "Tattered & Torn" - 2:37
 "Confessions" - 5:34
 "Some Feel" - 3:36
 "Killers are Quiet" - 20:42 (zawiera ukryty utwór Dogfish Rising)

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Albumy Slipknot
Albumy muzyczne wydane w roku 1996